«Кошатник» — американський психологічний трилер режисера Сюзанни Фогель. Сценарій Мішель Ешфорд заснований на однойменному оповіданні 2017 року, написаному Крістен Рупеніан ) для The New Yorker. У фільмі знімаються Емілія Джонс, Ніколас Браун, Джеральдін Вішванатан, Хоуп Девіс, Майкл Гандольфіні, Лайза Коші та Ізабелла Росселліні.

Сюжет 
У 20-річної студентки другого курсу коледжу Марго короткі стосунки з Робертом, чоловіком старшим за віком, який часто відвідує кінотеатр, де вона працює.

В ролях 

 Емілія Джонс — Марго.
 Ніколас Браун — Роберт
 Джеральдін Вішванатан
 Хоуп Девіс
 Майкл Гандольфіні
 Ліза Коші
 Фред Меламед — доктор Резнік
 Айзек Коул Павелл
 Ізабелла Росселліні
 Дональд Еліза Уоткінс

Виробництво 
«Кошатник» — вірусна розповідь 2017 року, написана Крістен Рупеніан для The New Yorker. У жовтні 2021 року Джеральдін Вішванатан, Хоуп Девіс, Майкл Гандольфіні, Ліза Коші, Ізабелла Росселліні та Дональд Еліз Воткінс приєдналися до акторського складу. Виробництво почалося 14 жовтня 2021.

Примітки

Посилання 

 
Фільми StudioCanal
Короткометражні фільми США
Фільми-трилери США
Фільми США 2023